World Cup of Pool is een jaarlijks terugkerend pool toernooi met landenteams. Elk landenteam is samengesteld uit twee top poolspelers uit dat land. De eerste editie van het toernooi, dat gespeeld wordt volgens de 9-ball variant werd gehouden in 2006.

Opzet 
Aan het toernooi nemen 32 teams uit 31 verschillende landen deel. Het organiserende land kan twee teams inschrijven. De teams zijn door de organisatoren geselecteerd en hebben zich niet hoeven te plaatsen via een kwalificatietoernooi. Elk team is weer samengesteld uit 2 spelers.

De teams spelen de wedstrijden volgens het scotch double-systeem. Hierbij wisselen de spelers van hetzelfde team elkaar om en om af. De wedstrijdregels zijn die van het 9-ball.

De wedstrijden worden door Matchroom Sport over de hele wereld uitgezonden.

Toernooiresultaten

2006

Het eerste toernooi werd gehouden van 22 augustus tot 27 augustus 2006 in Newport, Wales.

Deelnemende landen 2006

Wedstrijdresultaten 2006

Finale
In de finale versloeg het Filipijnse team met Efren Reyes en Francisco Bustamante het team van de Verenigde Staten met Earl Strickland en Rodney Morris met 13& tegen 5.

2007

Het tweede toernooi werd gehouden van 25 september tot 30 september 2007 in Nederland.

Deelnemende landen 2007

Wedstrijdresultaten 2007

Finale 
In de finale versloeg het Chinese duo Li He-wen en Fu Jian-bo het Finse team met Mika Immonen en Markus Juva nipt met 11 - 10.

2008 

Het derde toernooi werd gehouden van 7 oktober tot 11 oktober 2008 in Rotterdam.

Deelnemende landen 2008

Wedstrijdresultaten 2008

Finale 
Het Amerikaanse duo Rodney Morris en Shane Van Boening versloeg in de finale de Engelsen Daryl Peach en Mark Gray met 11-7, wat de eerste toernooizege voor de Verenigde Staten opleverde. De hoger geplaatste teams van de Filipijnen en China verloren van respectievelijk de VS en Engeland in de halve finales.

2009 

Het toernooi van 2009 werd gehouden van 1 september tot 6 september 2009 in Manilla.

Deelnemende landen 2009

Wedstrijdresultaten 2009

Finale 2009 
De finale van het toernooi in 2009 ging tussen de Filipijnse veteranen Efren Reyes en Francisco Bustamante en het Duitse duo Ralf Souquet en Thorsten Hohmann en werd gespeeld in een stampvolle zaal met 2000 Filipijnse supporters. Reyes en Bustamente, twee lokale helden die normaal gesproken niet vaak meer samen spelen, hadden om de finale te bereiken onder andere gewonnen van het Engelse en Chinese duo. De Chinezen hadden in de kwartfinale nog verrassend de titelverdedigers en het eerste geplaatste Amerikaanse duo Shane van Boening en Rodney Morris verslagen. Souquet en Hohmann wonnen onder andere van het Nederlandse duo Niels Feijen en Nick van den Berg en het het andere Filipijnse team met Ronnie Alcano en Dennis Orcollo.

De Filipino's begonnen goed aan de finale en kwamen met 3-0 en 5-2 voor, maar de Duitsers kwamen goed terug en namen na een 6-6 gelijke stand een kleine voorsprong. Bij 9-7 leek het voor de thuis spelende Reyes en Bustamente lastig te worden om nog te kunnen winnen, maar fouten bij de Duitsers zorgden ervoor dat de Filipino's langszij konden komen. Reyes maakt uiteindelijk de beslissende stoot voor de winst met 11-9. Reyes en Bustamente waren na de winst in 2006 het eerste duo dat de Word Cup of Pool twee maal wist te winnen.

2010 

Het toernooi van 2010 werd gehouden van 7 september tot 12 september 2010 in Manilla.

Deelnemende landen 2010

Wedstrijdresultaten 2010

Finale 2010 
In 2010 stond opnieuw een Filipijns team in de finale van het toernooi. Nadat titelverdedigers Reyes en Bustamente al vroeg waren uitgeschakeld slaagden Dennis Orcollo en Roberto Gomez er wel in om de finale te bereiken. De tegenstanders in de finale waren de Chinezen Fu Jianbo en Li Hewen, de winnaars van de editie van 2007. In een stampvolle zaal met 2000 Filipijnse supporters had het Filipijnse team duidelijk last van de enorme druk van het spelen voor thuispubliek. Met name in het begin van de wedstrijd werden veel relatief makkelijke ballen gemist. De Chinezen speelden beter en stonden vrij snel met 9-1 voor. Op dat moment begonnen de Filipino's beter te spelen. Ze kwamen terug tot 9-5, maar ten slotte sloegen de Chinezen middels een laatste fantastische bal toe. De winst van het toernooi betekende de tweede overwinning voor het Chinese duo en ze evenaarden hiermee de prestatie van Reyes en Bustamente die in 2009 hun tweede Word Cup of Pool wonnen.

Externe link 
 Officiële website

9-ball